Příjmení Krupička nosí více významných osobností:

 Jaroslav Krupička (* 1946) – český hokejový útočník
 Jiří Krupička (1913–2014) – český geolog, filosof a spisovatel, exulant a emeritní profesor
 Rudolf Krupička (1879–1951) – český dekadentní básník a dramatik

 ženská varianta s přechýlením
 Marie Krupičková (1909–1997) – česká letkyně a pilotka, první žena v ČSR, která provedla seskok padákem
 Marta Krupičková-Johanovská (1890–1964) – česká lékařka, ministerský rada Ministerstva veřejného zdravotnictví ČSR

Česká příjmení